

Caratteristiche tecniche
Ad inizio carriera Alan Pardew, suo allenatore nelle giovanili del , l'aveva paragonato per le sue caratteristiche tecniche e di velocità a Carlos Tévez. Gioca principalmente come ala sinistra, ma all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di punta centrale o di centrocampista esterno sulla fascia sinistra.

Carriera

Club

Gli inizi
Dopo essersi trasferito in Inghilterra nel 2002, ha giocato per diversi anni nel settore giovanile della squadra inglese del Charlton, che, dopo un campionato in cui ha segnato 13 gol nella squadra Under-18 e 5 gol nella squadra riserve, nella primavera del 2009 l'ha ceduto a titolo definitivo al West Ham, squadra di Premier League, con cui però non esordisce in gare ufficiali con la prima squadra. Al termine della stagione viene ceduto al Dender, squadra della seconda serie belga; nell'estate 2010 effettua un provino con l'Örebro, squadra della massima serie svedese, che però al termine del periodo di prova decide di non tesserarlo.

I prestiti nelle serie minori inglesi
Pochi giorni dopo viene però ceduto in prestito al Leicester City, con cui non gioca mai in prima squadra in partite ufficiali, giocando solo in una partita amichevole contro la squadra statunitense dei San Jose Earthquakes, nella quale segna anche una rete su calcio di rigore. Disputa in seguito dei provini con varie squadre delle serie minori inglesi. A fine stagione viene ceduto, sempre in prestito, allo Sheffield Wednesday, squadra di League One (la terza serie inglese); con la sua nuova squadra gioca da titolare in una partita di Coppa di Lega contro il Blackpool, l'11 agosto 2011, in una partita di campionato ed in una partita nel Football League Trophy. Dopo essere sceso in campo in un'altra partita di Coppa di Lega (il 24 agosto, contro il Blackburn) non scende più in campo in partite ufficiali, ed il 3 gennaio 2012 lo Sheffield Wednesday pone fine al prestito.

Aberdeen
Il giorno stesso si accasa all'Aberdeen, squadra della massima serie scozzese, con cui gioca una partita in Scottish Premier League ed una in Coppa di Scozia.

In Svezia: AFC United e Dalkurd
Dopo un provino fallito con il  (squadra della quarta serie inglese), con cui ha anche giocato una partita amichevole il 4 agosto 2012, il 26 novembre 2012 firma un contratto di due anni con l'AFC United, squadra militante nella terza serie svedese. Il 9 giugno 2013 nella nona giornata di campionato (pareggiata per 1-1 contro l'IFK Luleå) entra in campo negli ultimi 12 minuti di partita, effettuando così il suo esordio con la nuova maglia. La settimana successiva gioca invece gli ultimi 24 minuti di partita nella sfida persa per 2-1 contro l'Umeå FC. Gioca la sua prima partita da titolare con la nuova maglia il 30 giugno 2013, nella sfida persa per 6-0 contro il Nyköping. Il 22 agosto segna il gol del momentaneo 2-0 nella partita di Coppa di Svezia vinta per 2-1 contro il Falkenberg: si tratta del suo primo gol con la maglia dell'AFC United e del suo primo gol assoluto in carriera in una competizione ufficiale per club. Il 14 ottobre segna invece il suo primo gol in carriera in una partita di campionato, realizzando al 27' del primo tempo la rete del momentaneo 1-0 nella partita poi terminata 2-2 contro il Sirius. Chiude la sua prima stagione con l'AFC United con 11 presenze ed un gol in campionato ed una presenza con un gol in Coppa di Svezia, per un totale di 12 presenze e 2 gol in stagione. Il 1º aprile 2014 è stato ceduto a titolo definitivo al Dalkurd, sempre nella terza serie svedese; ha esordito con la nuova squadra nella prima giornata di campionato, conclusa con un pareggio per 1-1 sul campo dell'Umeå il 19 aprile 2014. Dopo aver giocato complessivamente 8 partite senza mai segnare, nell'agosto del 2014 gli viene rescisso il contratto e rimane così svincolato.

Tra Inghilterra e Bosnia
Nel 2016 firma un contratto con il VCD Athletic, club di Isthmian League (la settima serie inglese); nella parte finale della stagione gioca 2 partite di campionato. Dopo aver effettuato un provino con lo , squadra della massima serie bosniaca, firma un contratto annuale col , formazione di Conference National (la quinta serie inglese, oltre che massimo livello calcistico inglese al di fuori della Football League), con la quale milita nella stagione 2016-2017, nella quale gioca una partita in FA Cup e 10 partite in campionato, senza mai segnare. A fine anno si svincola, accasandosi nel luglio del 2017 all'Hendon Town, in Isthmian League (settima divisione inglese), con cui nella stagione 2017-2018 segna un gol in 19 partite di campionato e 2 gol in 14 partite di coppe nazionali. A fine stagione si trasferisce all'Hampton&Richmond Borough, in National League South (sesta divisione inglese); qui gioca 18 partite di campionato e 2 partite nei turni preliminari della FA Cup 2018-2019, per poi trasferirsi nel dicembre del 2018 ai , club di ottava divisione. Nella stagione 2019-2010 gioca sempre in ottava divisione, con il South Park; a stagione in corso si trasferisce all'Hornchurch, in settima divisione. Dopo aver messo a segno 2 reti in 27 presenze, nel marzo del 2020 si trasferisce al Burgess Hill Town, club di ottava divisione, dove prima dell'interruzione dei campionati per via della pandemia di COVID-19 gioca 2 partite; l'anno seguente si accasa all'East Grinstead Town, altro club di ottava divisione, per l'inizio della stagione 2020-2021.

Nazionale
Ha ricevuto una convocazione per giocare con la nazionale Under-16 dell'Inghilterra, ma l'ha rifiutata per giocare con le selezioni giovanili nigeriane. Essendo sua madre togolese, avrebbe teoricamente potuto rappresentare anche questa nazione, pur non avendo mai ricevuto alcuna convocazione da nessuna nazionale togolese.

Nel 2009 ha giocato tre partite del Mondiale Under-20 in Egitto per la nazionale nigeriana Under-20, segnando anche un gol nella partita degli ottavi di finale persa per 3-2 contro i pari età della Germania; nel 2011 ha partecipato con la sua nazionale al Campionato africano di calcio Under-23, nel quale ha giocato tutte e 3 le partite disputate dalla sua squadra segnando anche 2 gol, il primo il 29 novembre nella partita persa per 2-1 contro il Senegal ed il secondo il 2 dicembre nella partita vinta per 4-1 contro l'Algeria; nonostante le sue buone prestazioni, la squadra non si è qualificata ali Giochi Olimpici di Londra 2012. Nel 2010 ha anche giocato una partita amichevole con la nazionale maggiore nigeriana.

Il 16 maggio 2011 ha segnato un gol nella nazionale Under-23 in una partita vinta per 6-1 contro la nazionale maggiore della Liberia.

Note

Collegamenti esterni

 Cafc.co.uk